Loch nan Gillean ist der Name folgender Seen:

 Loch nan Gillean (Inverness-shire), ein See in den schottischen Highlands in der Grafschaft Inverness-shire
 Loch nan Gillean (Islay), ein See auf der Insel Islay
 Loch nan Gillean (Loch Alsh), ein See in den schottischen Highlands nahe Loch Alsh